O Linux Kongress foi um evento Linux que teve lugar em Würzburg, na Alemanha, em 1997.

Entre outros eventos, nele foi exposto, pela primeira vez, o conceito de A Catedral e o Bazar, por Eric S. Raymond, no dia 27 de maio.

Eventos na Alemanha
Eventos de software livre